Воде́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на південний схід від Парижа, 145 км на північний захід від Діжона, 38 км на північ від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 210 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 519,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Водер на сайті французького Національного інституту географії 
 Водер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Водер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Водер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Водер на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна